OMC est un sigle qui peut faire référence à :
 Organisation mondiale du commerce,
 OMC, un groupe de musique néo-zélandais, célèbre notamment pour le titre  sorti en 1996.
 Ormoc aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 L'OMC (Operation and Maintenance Center) est un élément d'un réseau de téléphonie mobile.
 Œdème maculaire cystoïde, une affection oculaire
 OMC Group ou Overseas Management Co., une société de services offshore, basée à Miami, citée dans les Panama Papers, qui a notamment créé des sociétés offshore pour deux présidents (le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski et le président Luis Rodolfo Abinader Corona de la République dominicaine.